Costanza est un nom propre utilisé comme prénom ou toponyme :

Personnages fictifs de Seinfeld 

 Estelle Costanza
 Frank Costanza
 George Costanza

Patronyme 

 Costanza (?-68), martyr italien de Nuceria Alfaterna ;
 Costanza Zanoletti (1980-), skeletoneur italien ;
 Chrissy Costanza (1995-), chanteuse, compositrice et musicienne américaine ;
 Franky Costanza (1980-), batteur français ;
 John Costanza (1943-), artiste et lettreur américain dans l'industrie de la bande dessinée ;
 Margaret "Midge" Costanza (1932-2010), femme politique américaine ;
 Mike Costanza, cinéaste et réalisateur ;
 Pete Costanza (1913-1984), artiste américain de bande dessinée ;
 Robert Costanza (1950-), écologiste et économiste américain.

Toponymes 

 Nom italien de la ville allemande de Constance
 Nom italien de la ville roumaine de Constanţa
 Santa Costanza, une église à Rome
 Constanza, République Dominicaine dans la province de La Vega

Autres 

 Costanza / Costanzo, un conte de fées italien 
 Variante italienne de Constance (nom)

Voir aussi 
 .

Homonymie